Dividida em várias etapas, a edição 1968 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 5ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1968 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1968
1968 no rugby